

België 
 Sint-Georgiuskerk (Cordes)

Duitsland 
 Sint-George Dom (Limburg an der Lahn)

Nederland 
 Sint-Georgiusbasiliek (Almelo)
 Sint-Georgiuskerk (Bredevoort)
 Sint-Georgiuskerk (Kruisland)
 Sint-Georgiuskerk (Suawoude)

Georgiuskerk